

Persone 
 Rexhep Mitrovica (1888-1967) – politico albanese

Toponimo 
 Kosovska Mitrovica – città del Kosovo
 Sremska Mitrovica – città della Serbia
 Mačvanska Mitrovica – città della Serbia